Iwan Semenowicz Sapieha (zm. 1517) – proptoplasta kodeńskiej linii Sapiehów, kanclerz królowej Heleny Moskiewskiej, wojewoda  witebski, podlaski
 Iwan Sapieha (zm. po 1533) – syn Wasyla, wnuk Semena
 Iwan Bohdanowicz Sapieha (zm. 1546) – wojewoda witebski, podlaski
 Iwan (Janusz, Januchno, Iwachno) Sapieha (zm. 1529/1531) – dworzanin hospodarski 1515, brat poprzedniego
 Iwan Sapieha (zm. po 1565) – syn Hleba, wnuk poprzedniego
 Iwan Fedorowicz Sapieha (zm. 1561) – syn Fiodora, wnuk Bohdana 
 Iwan Sapieha (zm. 1580) – syn Iwana, wnuk Bohdana, ojciec m.in. Lwa i Andrzeja; starosta drohicki